

Associazioni 
 FACE (Federazione europea delle associazioni per la caccia e la conservazione) – associazione venatoria

Aziende 
 Face – azienda italiana

Cinema 
 Face – film del 1968 diretto da Takahiko Iimura
 Face – film del 1997 diretto da Antonia Bird
 Face – film del 2002 diretto da Bertha Bay-Sa Pan
 Face – film del 2004 diretto da Yoo Sang-gon

Letteratura 
 Face – romanzo del 1985 di Cecile Pineda
 Face – romanzo di Tim Lebbon del 2001

Musica 
 Face – rapper russo

Sport 
 Face – abbreviazione di babyface, nel gergo del wrestling indica il personaggio buono (contrario: heel)

Pagine correlate 
Faccia
Poker face (disambigua)
Titoli di voce che contengono la parola face

Altri progetti